

Діерінг — місто, штат Аляска
 Діерінг — місто, штат Нью-Гемпшир
 Діерінг — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Дірінг